Noiron ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Noiron, Gemeinde im Département Haute-Saône
Noiron-sous-Gevrey, Gemeinde im Département Côte-d'Or
Noiron-sur-Bèze, Gemeinde im Département Côte-d'Or
Noiron-sur-Seine, Gemeinde im Département Côte-d'Or